Jardim Petrópolis é um bairro localizado na zona central de Londrina . Na parte sul do bairro, localiza o Centro Cívico de Londrina, onde estão situados os principais prédios públicos do município, como a Prefeitura Municipal, a Câmara de Vereadores e o Fórum. No bairro também localiza-se a sede da Fundação Cultura Artística de Londrina.

Principais Vias

 Av. Bandeirantes
 Av. Carlos Gomes
 Av. Duque de Caxias
 R. Clóvis Beviláqua
 R. da Canoagem
 R. Martin Luther King
 R. Presidente Costa e Silva
 R. Senador Souza Naves

Subdivisões

 Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
 Lago Parque
 Jardim Caiçaras
 Jardim Monções
 Jardim Nova Londres
 Jardim Petrópolis 1
 Jardim Petrópolis 2
 Vila Fujita
 Vila Zelina

Petrópolis